Ruggero I di Foix
 Ruggero II di Foix
 Ruggero III di Foix
 Ruggero IV di Foix
 Bernardo Ruggero di Foix
 Raimondo Ruggero di Foix